Oligarrhena  — монотипный род растений семейства Вересковые. Единственный представитель — .

Ареал 
Растения являются эндемиками Австралии. Встречаются в Западной Австралии.

Биологическое описание 
Вечнозелёные кустарники. Листья супротивные, сидячие, простые, без прилистников; листовая пластинка плоская.

Цветки собраны в соцветия; тычинок 2. Однополые цветки отсутствуют, растения являются гермафродитами; опыляются насекомыми или птицами.

Плод — костянка.

Примечания

Литература 
 Wheeler, J.R. Marchant, N. G. Lewington, Margaret Graham, Lorraine Western Australian Herbarium (2002). Flora of the south west: Bunbury — Augusta — Denmark. Volume 2: Dicotyledons. ABRS and W.A. Herbarium in association with UWA Press. Canberra.
 Blackall, William E. Grieve, Brian J. (1981). How to know Western Australian wildflowers: a key to the flora of the extratropical regions of Western Australia. Part 3B. University of Western Australia Press. Nedlands, W.A.

Ссылки 
 
 FloraBase: the Western Australian Flora 

Вересковые
Флора Австралии